Die FORTIS Championships Luxembourg 2008 waren die 13. Ausgabe des Tennis-Hallenhartplatzturniers für Frauen in Luxemburg. Es war als Turnier der Kategorie Tier III Teil der WTA Tour 2008. Es fand gleichzeitig mit dem Kremlin Cup 2008 in Moskau, Russland vom 20. bis zum 26. Oktober 2008 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Roeser